hrabstwo Barton (ang. Barton County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Barton (ang. Barton County) w USA, w stanie Missouri